Списак општина у вилајету Невшехир, Турска по подацима из октобра 2007. године.

Општине и начелници 
Списак је сортиран абецедно А-З (по турској абецеди и правопису), као Окрузи->Општине.

Референце 

Невшехир (вилајет)
Списак општина Турске